Orratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Orratjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,51 ha)
Orratjärnarna (östra), sjö i Bjurholms kommun, 
Orratjärnarna (västra), sjö i Bjurholms kommun, 
Orratjärnarna (mellersta), sjö i Bjurholms kommun, 
Orratjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,5 ha)

Se även
Orrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn